Калеруэла ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Кампана-де-Олопеса. Занимает площадь 9 км². Население — 274 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 117 км.

Покровителями города считаются святой Хуан и святая Роса.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо